Плещевка — топоним:

 Плещевка — село в России, Псковская область, Дедовичский район.
 Плещевка — село на Украине, Житомирская область, Коростенский район.
 Плещевка — река в Вологодской области России, бассейн Северной Двины.

См. также 
 Плещеевка